Boyer steht für:
 Boyer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Boyer & Cie, französischer Automobilhersteller

Boyer ist der Name folgender 

Orte in Frankreich:
 Boyer (Loire) im Département Loire
 Boyer (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boyer (Iowa), Gemeindefreies Gebiet im Crawford County, Iowa
 Boyer (Mississippi), Gemeindefreies Gebiet im Sunflower County, Mississippi
 Boyer (Missouri), Ort im Wright County, Missouri
 Boyer (Oregon), Ort im Tillomook County, Oregon
 Boyer (Pennsylvania), Ort im Butler County, Pennsylvania
 Boyer (West Virginia), Ort im Pocahontas County, West Virginia

geografischer Objekte in Antarktika:
 Boyer Bluff
 Boyer Rocks
 Boyer-Gletscher
 Mount Boyer, antarktischer Berg

astronomischer Objekte:
 (1215) Boyer, Asteroid

Siehe auch:
 Boyer Lake
 Boyer Township
 Boyer-Lindquist-Koordinaten
 Boyer-Moore-Algorithmus
 Bowyer
 Bojer (Begriffsklärung)
 Boier
 Beuer